Сан Рајмундо Халпан има више значења:

 Општина Сан Рајмундо Халпан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рајмундо Халпан (Сан Рајмундо Халпан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику